Rektifikace může označovat:
 obecně slovo vyjadřuje opravu nebo úpravu zpřesněním
 rektifikace (geometrie) – v geometrii obecný proces transformace polohy všech obrazových prvků z jednoho souřadnicového systému do jiného
 rektifikace kružnice – matematický problém 
 rektifikace souřadnicového systému – geometrická korekce nebo geometrická transformace
 rektifikace (geodézie) – přivedení součástí měřicího geodetického přístroje do správného geometrického vztahu mechanickou cestou
 rektifikace (chemie) – mnohonásobná destilace v chemii
 rektifikace (zbraně) – hlavňových systémů bojových vozidel / letounů - zpřesňující úprava a synchronizace miřicích / zaměřovacích prvků s hlavňovými systémy bojového prostředku, dle předepsaných stupnic a přesnostních limitů. Provádí se nejprve za pomocí optického nastavení a je následována zkušební střelbou na terče. U ručních zbraní se tento proces nazývá "nastřelení", kdy se obdobně synrochonizuje hlaveň se zaměřovací optikou